Bjurum kan syfta på två gårdar i Västergötland:

 Stora Bjurum
 Lilla Bjurum

Se även 
 Bjurums socken